Molekulska formula -{C9H6O3}- se može odnositi na:

 4-Hidroksikumarin
 Umbeliferon